Marco Antonetto (1893-1955) – imprenditore, dirigente sportivo e benefattore italiano
 Roberto Antonetto (nato nel 1937) – giornalista e saggista italiano